Zkratka ČSCH může znamenat:
 Český svaz chovatelů
 Česká společnost chemická
 Československá církev husitská